Canny kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Canny-sur-Thérain, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Canny-sur-Matz, departementet Oise i regionen Hauts-de-France,